Гилман има више значења:
 Гилман (Ајова)
 Гилман (Илиноис)
 Гилман (Висконсин)
 Гилман (Минесота)